Gavilan o Gavilán possono riferirsi a:

Persone
Antonio Lara de Gavilán (1896-1978) – artista grafico spagnolo, cartoonist e autore di fumetti.
Diego Gavilán (nato nel 1980) – calciatore paraguaiano.
Jaime Gavilán (nato nel 1985) – calciatore spagnolo.
Kid Gavilán (1926-2003) –  ex pugile welter cubano.
Marcellino Gavilán (nato nel 1909) – fantino spagnolo.

Altro
Gavilan – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1982 al 1983.
Gavilan – film western del 1982 diretto da William J. Jugo.
Gavilán G358 – aereo colombiano per il trasporto leggero creato nel 1990.
Gavilan SC – uno dei primi computer portatili introdotto nel maggio del 1983.